Velika nagrada Španije 1991 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 29. septembra 1991.

Rezultati

Predkvalifikacije

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1:18,751
|align="center"| -
|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault 
| 1:18,970
| +0,219
|-
! 3
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 1:19,064
| +0,313
|-
! 4
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 1:19,643
| +0,892
|-
! 5
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:19,733
| +1,182
|-
! 6
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari 
| 1:19,936
| +1,185
|-
! 7
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:20,197
| +1,446
|-
! 8
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Ilmor
| 1:20,584
| +1,833
|-
! 9
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd 
| 1:20,651
| +1,900
|-
! 10
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford 
| 1:20,676
| +1,925
|-
! 11
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 1:20,677
| +1,926
|-
! 12
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 1:20,724
| +1,973
|-
! 13
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 1:20,743
| +1,992
|-
! 14
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 1:20,788
| +2,037
|-
! 15
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 1:20,967
| +2,216
|-
! 16
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 1:21,801
| +3,050
|-
! 17
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 1:21,865
| +3,114
|-
! 18
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda 
| 1:22,114
| +3,363
|-
! 19
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 1:22,510
| +3,759
|-
! 20
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 1:22,580
| +3,829
|-
! 21
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 1:22,646
| +3,895
|-
! 22
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 1:22,837
| +4,086
|-
! 23
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Ford
| 1:22,944
| +4,193
|-
! 24
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 1:23,145
| +4,394
|-
! 25
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini 
| 1:23,359
| +4,608
|-
! 26
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 1:23,553
| +4,802
|-
! DNQ
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 1:24,211
| +5,460
|-
! DNQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
| 1:25,330
| +6,579
|-
! DNQ
| 12
|  Michael Bartels
| Lotus-Judd
| 1:25,392
| +6,641
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
| 1:27,501
| +8,750
|-
! DNPQ
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford 
| -
|
|-
! DNPQ
| 18
|  Fabrizio Barbazza
| AGS-Ford
| -
|-
! DNPQ
| 17
|  Olivier Grouillard
| AGS-Ford
| -
|
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 65
| 1:38:41,541
| 2
| 10
|-
! 2
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 65
| + 11,331 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 65
| + 15,909 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 65
| + 22,772 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 65
| + 1:02,402
| 3
| 2
|-
! 6
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 65
| + 1:19,468
| 5
| 1
|-
! 7
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 64
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 8
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 64
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 32
|  Alessandro Zanardi
| Jordan-Ford
| 64
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 63
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! 11
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 63
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 12
| 14
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 63
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 13
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 63
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 62
| Trčenje
| 16
|  
|-
! 15
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| 62
| +3 krogi
| 9
|  
|-
! 16
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 62
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 17
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 62
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 49
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 36
| El. sistem
| 25
|  
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 33
| El. sistem
| 1
|  
|-
! Ods
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 23
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 22
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 5
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Ilmor
| 1
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Lola-Ford
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 0
| Trčenje
| 26
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Michael Bartels
| Lotus-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Fabrizio Barbazza
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 17
|  Olivier Grouillard
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1991
1991